Primera División 1991-1992 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1991-1992 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1991-1992 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio